Sartor ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Sartor ist die latinisierte Bezeichnung für einen Schneider und somit ein Berufsname.

Namensträger 
 Sartor (Bibliothekar), wahrscheinlich zwischen 1530 und 1540 Mitarbeiter in der Bibliothek des Klosters St. Gallen
 David P. Sartor (* 1956), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Diana Sartor (* 1970), deutsche Skeletonfahrerin
 Erich Wilhelm Sartor (1909–1986), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP)
 Frank Sartor (* 1951), australischer Politiker der Australian Labor Party
 Luigi Sartor (* 1975), italienischer Fußballspieler
 Ottorino Sartor (1945–2021), peruanischer Fußballtorwart
 Sarah Sartor (* 1990), deutsche Skeletonpilotin
 Steffen Sartor (* 1972), deutscher Rennrodler

Siehe auch 
 Sator

Weblinks 
 Sartor bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Lateinischer Personenname
Berufsname